— японская манга, автором которой является Эйдзи Нонака, а иллюстратором Мару Асакура. Манга начала выпускаться в июле 2009 года издательством «Коданся» в журнале Weekly Shōnen Magazine. Всего выпущено 5 томов. Позже студией DLE на основе манги был снят аниме-сериал, который транслировался по телеканалу Nippon Television с 29 июня по 14 сентября. Всего выпущено 11 серий аниме, каждая серия длится по 4 минуты.

Сюжет 
Согласно правилам японской школы, каждый ученик обязан входить хотя бы в один клуб. Так Хадзимэ и её подружка Саё входят в необычный клуб, аналога которого они ещё не видели: «Клуб по сохранению культурных ремёсел», здесь занимаются всеми видами старояпонских ремёсел, таких, как изготовление ковриков или зубочисток. Главных героинь отныне ждут забавные истории.

Список персонажей 
 
 Главная героиня и новый член «клуба по сохранению культурной деятельности клубов».
 Сэйю: Аюру Охаси

 
 Лучшая подружка Хадзимэ, тем не менее она ещё не вступила в клуб.
 Сэйю: Эмири Като

 
 Вице-президент клуба. Пишет тексты для омикудзи.
 Сэйю: Тиаки Омигава

 
 Самый старший член клуба. Упоминается как «Цумаёдзи-сан», вырезает зубочистки.
 Сэйю: Канами Сато

 
 Одна из старших в клубе и преемница ремесленника по водосточным жёлобам.
 Сэйю: Аяна Такэтацу

 
 Президент клуба. Является прямым потомком Тобы Содзё. Сам занимается созданием картинок тёдзюгиги.
 Сэйю: Нобуюки Хияма

 
 Является тренером синички.
 Сэйю: Рё Хирохаси

 
 Президент ученического клуба мандзай.
 Сэйю: Ю Кобаяси

 
 Младшая сестра Итиро.
 Сэйю: Каори Исихара

Ссылки 
 Официальный сайт манги